WWE No Mercy est l'ancien nom de WWE Hell in a Cell, un pay per view de la World Wrestling Entertainment
 WWF No Mercy, un jeu vidéo sorti en 2000
 No Mercy, un album studio du rappeur T.I. sorti en 2010
 Un groupe de dance music ayant notamment interprété Where do you go en 1996
 L.B. No Mercy est un cheval ayant remporté deux titres de vice-champion d'Europe et une médaille de bronze olympique sous la selle de Christina Liebherr.